Петрунино — название населённых пунктов:

Россия 
 Петрунино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Петрунино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Петрунино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Петрунино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Петрунино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Петрунино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Петрунино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Петрунино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Петрунино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Другое 
 Петрунино — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги